Wyniki Grand Prix Czech, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1997.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Tomáš Topinka. W nawiasach podano numery stałe.

 (15) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (12) Brian Andersen (Dania)
 (9) Simon Wigg (Wielka Brytania)
 (7) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (11) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (8) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (10) Leigh Adams (Australia)
 (14) Sławomir Drabik (Polska)
 (1) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (16) Tomáš Topinka (Czechy)
 (6) Peter Karlsson (Szwecja)
 (5) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
Pierwszą zawody o Wielką Nagrodę Czech wygrał Greg Hancock. Tomasz Gollob, który powrócił po roku do grona stałych uczestników, zaczął sezon dobrze od trzeciego miejsca. Świetnie spisał się debiutujący w GP Sławomir Drabik, który był czwarty. Jako stały uczestnik zadebiutował Piotr Protasiewicz, który jednak był ostatni i w następnej rundzie będzie drugą rezerwą toru.

W Grand Prix zadebiutował też Jimmy Nilsen, który w 1998 zdobędzie tytuł wicemistrza świata.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Czech
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1997
 Sezon żużlowy 1997

Czechy
1997
1997 w Czechach